Montello est un nom propre italien.

Toponyme

Montello, census-designated place située dans le comté d'Elko, au Nevada
 Montello, ville du Wisconsin

Montello, ville de la province de Bergame
 Montello, colline de la province de Trévise
 Volpago del Montello

Patronyme 

 Giuseppe Montello, biathlète italien.